Dutina může být ohraničený dutý prostor, který není zcela homogenně vyplněný nebo je prázdný.

anatomie
 dutina gastrovaskulární čili láčka – trávicí dutina žahavců a žebernatek
 dutina amniová (cavum amnii) – vnitřní prostor amniového váčku
 dutina břišní (cavum abdominis)
 dutina hrudní (cavum thoracis)
 dutina nosní
 dutina ústní (cavum oris)

patologie
 absces, hlíza – dutina vzniklá zničením tkáně
 dutina stromu

další
 geoda – horninové těleso, které obsahuje dutinu
 jeskyně – podzemní dutina
 kavitace

podobné výrazy
 dutinka
 náústek na cigaretu
 elektroinstalační součástka pro napojení slaněného vodiče
 kaverna

Externí odkazy